Песос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 38,97 км². Население — 184 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guia del Occidente. Pesoz 
 Página del Concejo de Pesoz

Муниципалитеты Астурии